Уго́н (від  — «гоніння геть») — термін, що має кілька значень:

Юридичний термін 
 Угон — крадіж автомобіля.
 Угон — захоплення повітряного судна.
 Угон — крадіж худоби.

Технічний термін 
 Угон — поздовжнє зміщення рейок, спричинюване рухом поїздів.